

Notes et références 

Tarascon - Sète-Ville